Desa Margahayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margahayu (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Margahayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 108,30), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar